Aleksandar Petrović – regista serbo
 Aleksandar Petrović – calciatore serbo
 Aleksandar Petrović – calciatore serbo
 Aleksandar Petrović (detto Aza) – cestista e allenatore di pallacanestro jugoslavo, dal 1992 croato